Le championnat du monde de snooker 1928 a lieu au Camkin's Hall de Birmingham en Angleterre.

Six joueurs ont intégré le tableau, et se disputent le droit de jouer la finale contre le tenant du titre Joe Davis. Le meilleur break du tournoi est de 46, réalisé par Alec Mann.

Tableau final

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1928
Snooker
Snooker 1928
1928 en Angleterre